Orcel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Orcel (* 1945), französischer Skirennläufer
 Claire Orcel (* 1997), belgisch-französische Hochspringerin
 Jean Orcel (1896–1978), französischer Physiker, Chemiker und Mineraloge

Siehe auch:
 Orcelle